Collin hace referencia a varios artículos:

Personas
Collin Altamirano, tenista estadounidense
Collin Benjamin, futbolista namibio
Collin Bernsen, actor estadounidense
Collin Chou, artista marcial estadounidense de ascendencia taiwanesa
Collin Fernandez, futbolista estadounidense-peruano
James Edward Collin, dipterólogo inglés
Collin Sixpence, escultor zimbabuense
Collin Walcott, sitarista estadounidense
Isabelle Collin Dufresne, superestrella de Andy Warhol

Lugares
Condado de Collin, Texas
Collin College, colegio comunitario en el Condado de Collin, Texas